— город в Японии, находящийся в префектуре Коти. Площадь города составляет 317,34 км², население — 16 243 человек (2020), плотность населения — 51,18 чел./км².

Географическое положение 
Город расположен на острове Сикоку в префектуре Коти региона Сикоку. С ним граничат города Ками, Конан, посёлки Ясуда, Нака и сёла Гейсей, Умадзи.

Население 
Население города составляет 16 243 человек (2020), а плотность — 51,18 чел./км². 

Изменение численности населения с 1950 по 2020 годы:

Символика 
Деревом города считается Chamaecyparis obtusa, цветком — рододендрон, птицей — горная трясогузка.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Коти